Des élections municipales ont lieu à Rome les 5 et . Elles sont remportées par Virginia Raggi, la candidate du Mouvement 5 étoiles.

Contexte

Mode de scrutin 
Le mode de scrutin pour les élections municipales en Italie est le même pour toutes les communes de plus de  ( en Sicile). Depuis une loi adoptée en 1993, le maire est élu au suffrage universel direct. Les électeurs expriment un choix direct en votant pour un candidat ou bien un choix indirect en votant pour le parti de la coalition du candidat. Si aucun candidat ne récolte 50 % des voix au premier tour, un second tour est organisé deux semaines après le premier tour.

En revanche, les membres du conseil municipal sont désignés proportionnellement selon un scrutin de liste basé sur le vote préférentiel.

Campagne

Principaux partis et candidats

Sondages

Premier tour

Second tour 
Giachetti vs. Raggi

Meloni vs. Raggi

Marchini vs. Raggi

Résultats

Voix et sièges

Vote populaire

Analyse 

Virginia Raggi arrive en tête au premier tour le  mais n'obtient pas de majorité lui permettant d'être élue maire dès le premier tour. En conséquence, un second tour est rendu nécessaire et se tient le . Ce dernier oppose Virginia Raggi du Mouvement 5 étoiles à Roberto Giachetti, le candidat de la Coalition de centre gauche. Virginia Raggi l'emporte avec plus de 67 % des voix et devient la première femme élue maire de Rome.

Ce succès permet au Mouvement 5 étoiles de remporter l'une de ses premières victoires d'envergure à l'échelle locale et de se positionner comme premier parti de l’opposition face au président du Conseil Matteo Renzi. Ceci dans un contexte où la direction du parti tend à se redéfinir depuis la mort, en , de son mentor idéologique, Gianroberto Casaleggio, et le retrait progressif de Beppe Grillo qui a repris son activité d'humoriste.

Conséquences

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales italiennes de 2016
 Liste des maires de Rome
 Politique en Italie

Rome
Rome 2016
Événement à Rome
Politique dans le Latium
Politique en juin 2016
2016 en Italie